Ophiacantha sumneri är en ormstjärneart. Ophiacantha sumneri ingår i släktet Ophiacantha och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
sumneri